Il Borgo ima više značenja:
 Il Borgo, Arezzo
 Il Borgo, Modena
 Il Borgo, Pesaro-Urbino